Antonio Piazza – scrittore italiano (1742-1825)
 Antonio Piazza – giornalista e librettista italiano (1795-1872)
 Antonio Piazza – regista italiano